Аманбаев — фамилия, имеет женскую форму Аманбаева. Известные носители:

 Аманбаев, Жолдымурат Ермуханович — заместитель акима Туркестанской области.
 Аманбаев, Талгат Жолдымуратович — Председатель Правления Национальной компании “Kazakh Tourism”.
 Аманбаев, Аксултан Аманбаевич — министр здравоохранения Казахской ССР и Казахстана.
 Аманбаев, Алдаберген (1927—1975) — Герой Социалистического Труда.
 Аманбаев, Алимбай (род. 1922) — полный кавалер ордена Славы.
 Аманбаев, Ахмат (1920—1964) — советский киргизский композитор.
 Аманбаев, Джумгалбек Бексултанович (1946—2005) — советский и киргизский партийный и государственный деятель.
 Аманбаев, Жаманкара — председатель колхоза имени Амангельды Таласского района Джамбулской области, Герой Социалистического Труда.
 Аманбаев, Толобек (род. 1939) — старший чабан колхоза «Россия» (Киргизская ССР), Герой Социалистического Труда.
 Аманбаев, Хажибай — звеньевой колхоза имени Дзержинского Андижанского района Андижанской области, Герой Социалистического Труда.

Примечания